Bill Alexander Carse (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta, au Canada - mort le ) est un joueur professionnel et entraîneur canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier gauche. Il est le frère de Bob Carse.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Joueur 

| 1930-1931|| Strathconas d'Edmonton || EJrHL|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1931-1932|| Canadians d'Edmonton|| EJrHL|| 12|| 2|| 1|| 3|| || || || || || 
|-
| 1931-1932|| Strathconas d'Edmonton || EJrHL|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1932-1933|| Canadians d'Edmonton|| EJrHL|| 12|| || || || 16|| 3|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 1932-1933|| Canadians d'Edmonton|| Coupe Memorial|| || || || || || 3|| 2|| 1|| 3|| 12
|-
| 1933-1934|| Athletic Club d'Edmonton|| EJrHL|| 9|| 6|| 2|| 8|| 12|| 2|| 4|| 0|| 4|| 4
|-
| 1933-1934|| Athletic Club d'Edmonton|| Coupe Memorial|| || || || || || 13|| 21|| 11|| 32|| 16
|-
| 1934-1935|| Eskimos d'Edmonton || NWHL|| 28|| 19|| 13|| 32|| 27|| || || || || 
|-
| 1935-1936|| Eskimos d'Edmonton|| NWHL|| 24|| 10|| 7|| 17|| 27|| || || || || 
|-
| 1935-1936|| Lions de Vancouver || NWHL|| 15|| 7|| 1|| 8|| 6|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1936-1937|| Lions de Vancouver|| PCHL|| 40|| 29|| 9|| 38|| 40|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1937-1938|| Ramblers de Philadelphie|| IAHL|| 48|| 15|| 25|| 40|| 26|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 1938-1939|| Rangers de New York|| LNH|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1938-1939|| Ramblers de Philadelphie|| IAHL|| 54|| 24|| 33|| 57|| 22|| 5|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 1939-1940|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 48|| 10|| 13|| 23|| 10|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1940-1941|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 32|| 5|| 15|| 20|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1941-1942|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 43|| 13|| 14|| 27|| 16|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1942-1943|| Victoria Army|| PCHL|| 20|| 21|| 23|| 44|| 8|| 5|| 4|| 6|| 10|| 0
|-
| 1942-1943|| Victoria Army|| Coupe Allan|| || || || || || 13|| 10|| 15|| 25|| 12
|-
| 1943-1944|| Clippers de Nanaimo|| PCHL|| 3|| 0|| 3|| 3|| 0|| || || || || 
|-
| 1945-1946|| Canucks de Vancouver|| PCHL|| 56|| 38|| 43|| 81|| 22|| 10|| 6|| 7|| 13|| 2
|-
| 1947-1948|| Canucks de Vancouver|| PCHL|| 63|| 19|| 40|| 59|| 44|| 13|| 4|| 10|| 14|| 4
|-
| 1948-1949|| Canucks de Vancouver|| PCHL|| 70|| 29|| 64|| 93|| 12|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 1949-1950|| Canucks de Vancouver|| PCHL|| 41|| 9|| 13|| 22|| 2|| || || || || 

| 124|| 28|| 43|| 71|| 38|| 13|| 3|| 2|| 5|| 0

Entraîneur 

| 1949-1950 || Canucks de Vancouver || PCHL || 70 || 33 || 28 || 9 || 53,6 || 
|-
| 1950-1951 || Canucks de Vancouver || PCHL ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1952-1953 || Vees de Penticton || OSAHL ||  ||  ||  ||  ||  ||

Références 

Naissance en mai 1914
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Ramblers de Philadelphie
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Blackhawks de Chicago
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Memorial
Décès en octobre 2000
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 86 ans